alfabet białoruski (arabski)
 alfabet białoruski (cyrylicki)
 alfabet białoruski (łaciński) – łacinka białoruska